Alsat ist
 eine Serie algerischer Satelliten der algerischen Raumfahrtbehörde ASAL: Alsat-1B, Alsat-1N, Alsat-2A, Alsat-2B

Alsat ist die Abkürzung:
 des ehemaligen albanischen Senders Albanian Satellite Radio Television
 und des mazedonischen Senders Alsat-M

ALSAT